Imię i nazwisko Marian Kozłowski nosi lub nosiło kilka znanych osób, m.in.:

 Marian Eugeniusz Kozłowski (ur. 1886) – pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego
 Marian Kozłowski (ur. 1896) – podoficer Wojska Polskiego, kawaler VM
 Marian Kozłowski (1915–1943) – kajakarz, olimpijczyk
 Marian Kozłowski (1917–2004) – działacz sportowy, wieloletni prezes Polskiego Związku Koszykówki
 Marian Kozłowski (ur. 1932) – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu
 Marian Kozłowski (1936–2014) – zootechnik, senator RP